Carl Theodor Sørensen kan avse:

Carl Theodor Sørensen (författare)
Carl Theodor Sørensen (landskapsarkitekt)